Duits voetballer Moritz Hartmann
Deens koloniaal gouverneur in Deens Indië Moritz Hartmann